Морско́й волк может означать:
 Морской волк — название бывалого, опытного моряка.

Литература 
 «Морской волк» — роман Джека Лондона.
 «Морской волк» — рассказ Константина Михайловича Станюковича.
«Морской волк» — приключенческий роман Влада Савина.

Кино 
Экранизации романа Джека Лондона
 «Морской волк» — США, 1920.
 «Морской волк» — США, 1941.
 «Морской волк» — СССР, 1990.
 «Морской волк» — США, 1993.
 «Морской волк» — Германия, 2009.

Фильмы с похожим названием
 «Морские волки» — США—Швейцария—Великобритания, 1980.

Животный мир 
 Морской волк — род лучеперых рыб семейства зубатковых отряда окунеобразных.
 Морской волк — название рыбы Лаврак (Dicentrarchus labrax).
 Морской волк — одно из названий косатки в английском языке.
 Морской волк — одно из названий южного морского льва в английском языке.

Техника 
«Морской волк» (Seawolf) — название нескольких кораблей и подводных лодок.
 HMS Seawolf (1918) — британский эсминец.
 HMS Seawolf (N47) — британская подводная лодка.
 USS Seawolf (SS-28) — подводная лодка ВМС США.
 USS Seawolf (SSN-575) — подводная лодка ВМС США, 1955—1987.
 Подводные лодки типа «Сивулф» — серия подводных лодок ВМС США, строившихся в 1989—1998 годах.
 USS Seawolf (SSN-21) — головной корабль проекта.
 Sea Wolf (ЗРК), — зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия.

Примечания